Ахаваннах (; , предположительно от achadh mbeannach, «холмистое поле») — деревня в Ирландии, находится в графстве Уиклоу (провинция Ленстер).

Деревня столь удалена, что местные жители говорят «это последнее место, которое создал Бог».

Примечания 

Населённые пункты графства Уиклоу